Raakow ist ein geografischer Name:

 Raakow (Kranzin), deutscher Name von Rakowo (Krzęcin), Ortsteil der Landgemeinde Krzęcin (Kranzin), Landkreis Choszczeński (Arnswalde), Woiwodschaft Zachodniopomorskie (Westpommern), Polen
 Raakow (Drebkau), Wohnplatz der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Bundesland Brandenburg, Deutschland
 Raakow (Nordwestuckermark), Gemeindeteil von Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Bundesland Brandenburg, Deutschland
Siehe auch:
 Rackow
 Rakow